Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet 2017 – były 36. edycją Mistrzostw Europy w koszykówce kobiet organizowanych przez FIBA Europa. Odbywały się w dniach 16–25 czerwca 2017 roku w Czechach. Tytułu broniły Serbki. Zwyciężyły jednak reprezentantki Hiszpanii, które w finale turnieju pokonały reprezentację Francji 71-55. Trzecie miejsce zdobyły Belgijki. Najwięcej punktów (133) na tych mistrzostwach zdobyła Włoszka Cecilia Zandalasini.

Miejsca

Losowanie 
Losowanie odbyło w Pradze 9 grudnia 2016 roku.

Podział na koszyki

Format zawodów 
Mistrzostwa zostaną rozegrane w dwóch fazach. Pierwsza z nich jest to faza grupowa, w której szesnastu uczestników zostanie podzielona na cztery grupy po cztery drużyny. Każda reprezentacja rozegra po trzy mecze systemem kołowym. Zwycięzcy z każdej grupy awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów. Drużyny z drugich i trzecich miejsc zagrają dodatkowy mecz o awans do dalszej części rywalizacji. Kolejnym etapem zmagań będzie faza pucharowa rozgrywana systemem pucharowym. Zwycięzcy ćwierćfinałów awansują do kolejnej rundy, natomiast przegrani zagrają o piąte miejsce na koniec zawodów takimi samymi zasadami. W półfinałach lepsze reprezentacje zagrają w finale. Przegrani powalczą o trzecie miejsce w turnieju.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Kwalifikacje do ćwierćfinału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa na stronie FIBA

2017
2017 w koszykówce
Koszykówka w Czechach
2017 w Czechach
Sport w Pradze
Sport w Hradcu Králové